Князь Адам Кароль Иисус Мария Юзеф Чарторыйский, также Адам Кароль Чарторыйский Бурбон-Сицилийский) (; ) (род. 2 января 1940, Севилья) — польско-испанский аристократ, основатель и президент Фонда Князей Чарторыйских в Кракове. Прямой потомок великого князя литовского Гедимина в 17 поколении и великого князя Московского Дмитрия Шемяки в 18 поколении. Согласно законам престолонаследия имеет самые большие шансы занять престол в случае реставрации монархии в Литве и Беларуси.

Биография 

Представитель польско-литовского княжеского рода Чарторыйских. Старший сын князя Августина Юзефа Чарторыйского (1907—1946) и Марии де Лос Долорес Бурбон (1909—1996), принцессы Королевства Обеих Сицилий.

Князь Адам Кароль является единственным мужским представителем старшей линии князей Чарторыйских (потомки Адама Ежи Чарторыйского), а также через мать и её сестру Марию де лос Мерседес — двоюродным братом короля Испании Хуана Карлоса I.

Его отношения с Польшей были восстановлены, когда после падения железного занавеса в 1989 году польский верховный суд вернул Музей Князей Чарторыйских в Кракове Адаму Каролю Чарторыйскому как его законному владельцу. Тогда 22 сентября 1991 года Адам Кароль основал Фонд Князей Чарторыйских, в который вошли старейший в стране Музей Чарторыйских и Библиотека Чарторыйских, которые теперь должны навечно служить польскому народу.

Семья 
25 января 1977 года в Лондоне он женился на Норе Пиккотто (род. 9 сентября 1942), дочери Фердинанда Пиккотто, итальянца еврейского происхождения, и Эдит Ротенберг, также еврейского происхождения. Нора работала в качестве консультанта в киноиндустрии по связям с общественностью, а также моделью. В 1986 году супруги развелись. От этого брака у князя единственная дочь Тамара Лаура Чарторыйская (род. 1978).

В настоящее время князь Адам Кароль Чарторыйский проживает в Великобритании. 12 декабря 2000 года вторично женился на Жозетте Джалил.

Увлечения 
Князь занимается каратэ, имеет черный пояс и пятый дан. Он также внес вклад в организацию и создание Испанской Федерации каратэ. Князь был вице-президентом Всемирного Союза каратэ, Всемирной Федерации каратэ, а также Европейский союз каратэ на протяжении более двух десятилетий.

Награды и почётные звания 
 Рыцарь Ронда (Real Maestranza de Caballeria de Ronda)

 Рыцарь Мадрида (Hijos Dalgo de la Nobleza de Madrid)

 Член Мосарабов Толедо (Mozarabes-де-Толедо)

 Член Священного военного ордена Святого Георгия

 Мальтийский Рыцарь

 Командорский крест со звездой польского ордена Polonia Restituta

Спортивные награды 
 Серебряная Медаль Испанской Федерации Дзюдо (FEJ)

 Золотая Медаль Испанской Федерации Борьбы (FEL)

 Золотая Медаль Международной Федерации Борьбы (FILA)

 Золотая Медаль Министерства Спорта Тайваня.

Примечания

Источники 
 Official website of the Princes Czartoryski Foundation. Contains the Family history and the notes on the Czartoryski Museum and Library in Cracow, Poland and its most famous painting, Leonardo da Vinci’s Lady with an Ermine
 Profile of Adam Karol Czartoryski at the official website of the Princes Czartoryski Foundation

Адам Кароль
Дворянство Испании
Мастера боевых искусств